Улица Ве́смас () — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Весмас в Риге;
 Улица Весмас в Елгаве;
 Улица Весмас в Юрмале.